Der Bunker steht für:

 Bunker, ein Bauwerk
 Der Bunker (1973) (The Blockhouse), britischer Kriegsfilm
 Der Bunker (1981) (The Bunker), US-amerikanisch-französischer Film
 Der Bunker (1992), deutscher Dokumentarfilm
 Der Bunker – Eine todsichere Falle, deutscher Fernsehfilm
 Der Bunker, alternativer Titel für den 2002 entstandenen Film Bunker – Die letzten Tage
 Der Bunker – Hitlers Ende, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2005
 Der Bunker (2015), deutscher Spielfilm von Nikias Chryssos

Siehe auch
 Bunker (Begriffsklärung)